Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2017/2018 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Локомотив (Москва) 

* 5 августа 2017 года стадион «Локомотив» был переименован в «РЖД Арена».

** В матче 9-го тура «Ахмат» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Родолфо.

В матче 18-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Александр Черевко.

ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва)

Краснодар (Краснодар) 

* Формально главным тренером является Мурад Мусаев, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-Лиги, официально командой руководит Олег Фоменко.

Зенит (Санкт-Петербург) 

* В матче 4-го тура «Зенит» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Артём Ребров.

В матче 19-го тура «Зенит» — «Урал» мяч в свои ворота забил Игорь Портнягин.

В матче 24-го тура «Уфа» — «Зенит» мяч в свои ворота забил Ионуц Неделчару.

Уфа (Уфа)

Арсенал (Тула)

Динамо (Москва)

Ахмат (Грозный) 

* В матче 11-го тура «Ахмат» — «Рубин» мяч в свои ворота забил Магомед Оздоев.

Рубин (Казань)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Урал (Екатеринбург) 

* В матче 4-го тура «Урал» — «Уфа» мяч в свои ворота забил Джемал Табидзе.

В матче 8-го тура «Локомотив» — «Урал» мяч в свои ворота забил Гилерме.

В матче 19-го тура «Зенит» — «Урал» мяч в свои ворота забил Эмануэль Маммана.

Амкар (Пермь) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Анжи (Махачкала) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

В матче 11-го тура «Анжи» — «Арсенал» мяч в свои ворота забил Владимир Габулов.

Тосно (Ленинградская область) 

* В матче 6-го тура «Локомотив» — «Тосно» мяч в свои ворота забил Соломон Кверквелия.

СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам